

Persone
 Benjamin D. Santer - climatologo statunitense
 Jacques Santer – politico lussemburghese
 Nathalie Santer – allenatrice di biathlon, ex biatleta ed ex fondista italiana
 Saskia Santer – ex biatleta e fondista italiana
 Stephanie Santer – fondista italiana

Altro
 Commissione Santer – commissione europea in carica dal 1995 al 15 marzo 1999